Az 1938-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 12. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Warta Poznań, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1938
Lengyel 1